Le Passage puede referirse a: 

 Le Passage, comuna francesa situada en Isère.
 Le Passage, comuna francesa situada en Lot y Garona.